A15 kan avse

A15 (motorväg, Belgien)
A15 (motorväg, Frankrike)
A15 (motorväg, Italien)
A15 (motorväg, Nederländerna)
A15 (motorväg, Schweiz)
A15 (motorväg, Tyskland)